Багтыярлык () — посёлок городского типа в Байрамалинском этрапе Марыйского велаята, Туркмения. Посёлок расположен в пустыне Каракумы, при железнодорожной станции Учаджы на линии Мары — Туркменабат.

История 
Статус посёлка городского типа с 1935 года. В советское время в посёлке работал каракулеводческий совхоз. До 2012 года носил название Уч-Аджи.

В советское время в посёлке действовал каракулеводческий совхоз «Уч-Аджи» Байрам-Алийского района, который был известен высокими трудовыми результатами в овцеводстве и занимал в СССР передовые позиции про производству каракуля. В этом колхозе трудились Герои Социалистического Труда директор совхоза «Уч-Аджи» Александр Иванович Трапезников, управляющий первой фермой Юсуп Дусембаев, управляющий третьей фермой Шалар Чарыев и чабаны Аллаяр Бердыев, Ходжа Нияз Бяшимов, Кочкар Рахмедов, Нурыназар Сеидов, Ахмедьяр Суликбаев.

Население

Примечания 

Населённые пункты Туркменистана